Saint-Florent puede referirse a: 

 Saint-Florent, comuna francesa situada en Alta Córcega.
 Saint-Florent, comuna francesa situada en Loiret.